Localitats:
 Estats Units:
 Saint Paul (Minnesota), capital de l'estat de Minnesota
 Saint Paul (Alaska), població de l'estat d'Alaska
 St. Paul (Comtat de Collin), població del Comtat de Collin a l'estat de Texas
 St. Paul (Comtat de San Patricio), població del Comtat de San Patricio a l'estat de Texas
 St. Paul (Indiana)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Kansas)
 St. Paul (Missouri)
 St. Paul (Nebraska)
 St. Paul (Oregon)
 St. Paul (Virgínia)
 St. Paul Park (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 França:
 Saint-Paul (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena)
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, municipi francès al departament de l'Avairon
 Illa Saint-Paul, illa part del departament francès d'Illes de Sant Pau i Amsterdam a l'Oceà Índic 
 Regió de Picardia:
 Saint-Paul (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Saint-Paul-aux-Bois, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Saint-Paul-d'Oueil, municipi francès al departament de l'Alta Garona 
 Villers-Saint-Paul, municipi francès al departament de l'Oise 
 Regió d'Alta Normandia: Saint-Paul-de-Fourques, municipi francès al departament de l'Eure 
 Regió d'Alvèrnia:
 Saint-Paul-de-Salers, municipi francès al departament del Cantal
 Saint-Paul-de-Tartas, municipi francès al departament de l'Alt Loira
 Saint-Paul-des-Landes, municipi francès al departament del Cantal 
 Aquitània:
 Saint-Paul (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Paul-de-Serre, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Paul-en-Born, municipi francès al departament de les Landes 
 Saint-Paul-la-Roche, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Paul-lès-Dax, municipi francès al departament de les Landes 
 Saint-Paul-Lizonne, municipi francès al departament de la Dordonya
 Regió de Baixa Normandia:
 Saint-Paul (Orne), municipi francès al departament de l'Orne
 Saint-Paul-du-Vernay municipi francès al departament de Calvados 
 Regió del Llemosí:
 Saint-Paul (Alta Viena), municipi francès al departament de l'Alta Viena 
 Saint-Paul (Corresa), municipi francès al departament de Corresa 
 Regió de Llenguadoc-Rosselló:
 Saint-Paul-de-Fenouillet, vila i municipi occità de la comarca de la Fenolleda
 Saint-Paul-et-Valmalle, municipi francès al departament de l'Erau
 Saint-Paul-la-Coste, municipi francès al departament del Gard
 Saint-Paul-le-Froid, municipi francès al departament del Losera
 Saint-Paul-les-Fonts, municipi francès al departament del Gard
 Regió de Migdia-Pirineus:
 Saint-Paul (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus
 Saint-Paul-Cap-de-Joux, municipi francès al departament del Tarn 
 Saint-Paul-d'Espis, municipi francès al departament del Tarn i Garona 
 Saint-Paul-de-Baïse, municipi francès al departament del Gers
 Saint-Paul-de-Jarrat, municipi al departament de l'Arieja 
 Saint-Paul-de-Loubressac, municipi francès al departament de l'Òlt 
 Saint-Paul-de-Vern, municipi francès al departament de l'Òlt 
 Saint-Paul-sur-Save, municipi del departament francès de l'Alta Garona 
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, municipi francès al departament de l'Avairon 
 Cantó de Saint-Paul-Cap-de-Joux, cantó francès al districte de Castres (departament del Tarn) 
 Regió de País del Loira:
 Saint-Paul-du-Bois, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Paul-en-Pareds, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Paul-le-Gaultier, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Paul-Mont-Penit, municipi francès al departament de Vendée 
 Regió de Poitou-Charentes: 
 Saint-Paul-en-Gâtine, municipi francès al departament de Deux-Sèvres
 Bouillé-Saint-Paul, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Regió de Provença – Alps – Costa Blava:
 Saint-Paul (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims
 Saint-Paul-en-Forêt, municipi francès al departament del Var
 Saint-Paul-lès-Durance, municipi de França al departament de les Boques del Roine 
 Saint-Paul-sur-Ubaye, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença 
 Regió de la Reunió:
 Saint-Paul (municipi de la Reunió)
 Cantó de Saint-Paul-1, cantó de l'illa de la Reunió
 Cantó de Saint-Paul-2, cantó de l'illa de la Reunió
 Cantó de Saint-Paul-3, cantó de l'illa de la Reunió
 Cantó de Saint-Paul-4, cantó de l'illa de la Reunió
 Cantó de Saint-Paul-5, cantó de l'illa de la Reunió
 Districte de Saint-Paul, divisió administrativa francesa al departament i regió de l'illa de la Reunió
 Regió de Roine-Alps:
 Saint-Paul (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 Saint-Paul-d'Izeaux, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Paul-d'Uzore, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Paul-de-Varces, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Paul-de-Varax, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Paul-de-Vézelin, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Paul-en-Chablais, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Saint-Paul-en-Cornillon, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Paul-en-Jarez, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Paul-le-Jeune, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Paul-lès-Monestier, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Paul-lès-Romans, municipi francès al departament de la Droma 
 Saint-Paul-sur-Isère, municipi francès al departament de Savoia 
 Saint-Paul-Trois-Châteaux, municipi francès al departament de la Droma 
 Cantó de Saint-Paul-Trois-Châteaux, cantó al departament francès de la Droma 
 Épercieux-Saint-Paul, municipi francès al departament del Loira (regió de Roine-Alps
 Edificis:
 Torre de la Badia de Saint Paul, fortificació de l'illa de Malta
 Monestir de Saint Paul de Mausole, monestir al municipi francès de Sant Romieg de Provença (Boques del Roine)
 Catedral de Saint Paul, església a Londres